Carabina – arma da fuoco simile a un fucile
Carabina – personaggio della serie animata Ecco Pippo!

Carabina – sottotribù di coleotteri della famiglia Carabidae

Lili Carabina – criminale brasiliana
Valdemar Carabina – calciatore e allenatore di calcio brasiliano